El Retorno kan syfta på:

Colombia 

 El Retorno (kommun), Guaviare, 
 El Retorno (ort), Guaviare,